Eliya ist der Familienname von

 Ilana Eliya (geb. 1955), israelische Sängerin kurdischer Abstammung.

sowie der Name der Heuschreckengattung Eliya (Gattung)